Ро́зы Люксембу́рг — посёлок Ивовского сельсовета Липецкого района Липецкой области.

История 
Образован в 1920-х годах. В 1932 году здесь жили 46 человек.

Назван в честь деятеля международного рабочего движения Розы Люксембург.

Население

Примечания 

Населённые пункты Липецкого района